Викдессо:

 Викдессо — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Викдессо — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж.